Олена Бовіна і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу Бовіна не брала участі. Стаббс грала в парі з Карою Блек і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Олена Лиховцева і Магдалена Малеєва з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Toray Pan Pacific Open, парний розряд
2004, парний розряд